Лофтура (Лохтура) — река в России, протекает в Архангельской области. Устье реки находится в 42 км по правому берегу реки Пёза. Длина реки составляет 100 км, площадь водосборного бассейна 1060 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Мезень от водомерного поста деревни Малонисогорская и до устья. Речной бассейн реки — Мезень.

Код объекта в государственном водном реестре — 03030000212103000050183.

Притоки 
 7 км: река без названия
 11 км: река без названия
 27 км: река Нерьюга
 28 км: река Палуга
 64 км: река Шильцевка
 69 км: река Песчанка
 82 км: река Медянка

Примечания 

Притоки Пёзы
Реки Архангельской области